Ряд физических величин носит имя Больцмана:
 Постоянная Больцмана — в молекулярной теории.
 Число Больцмана (радиация) — из закона Стефана — Больцмана
 Число Больцмана в коллоидной физике связано с седиментацией — аналог концентрационного числа Рэлея.